Sofía de Prusia (; Potsdam, 14 de junio de 1870 - Fráncfort del Meno, 13 de enero de 1932) fue reina de los helenos como consorte de Constantino I desde 1913 a 1917, y nuevamente desde 1920 a 1922. 

Familiarmente conocida como Sossy, era miembro de la Casa de Hohenzollern e hija del emperador Federico III de Alemania, Sofía recibió una educación liberal y anglófila, bajo la supervisión de su madre, Victoria, princesa real. En 1889, menos de un año después de la muerte de su padre, se casó con su primo tercero Constantino, heredero del trono griego. Después de un período difícil de adaptación en su nuevo país, Sofía dio a luz a seis hijos y se involucró en la asistencia a los pobres, siguiendo los pasos de su suegra, la reina Olga. Sin embargo, fue durante las guerras que Grecia enfrentó a finales del siglo  y principios del  cuando Sofía mostró la mayor actividad social: fundó hospitales de campaña, supervisó la formación de enfermeras griegas y trató a los heridos ella misma.

Sin embargo, Sofía apenas es recompensada por sus acciones: si su abuela, la reina Victoria, le confiere la Real Cruz Roja después de la guerra greco-turca de 1897, los griegos criticaron sus vínculos con Alemania. Su hermano, el emperador Guillermo II, era aliado del Imperio otomano y se opuso abiertamente a la realización de la Megali Idea, que pretendría establecer un estado que abarcaría todas las áreas étnicas habitadas por griegos. Durante la Primera Guerra Mundial, los lazos de sangre entre Sofía y el emperador alemán también despertaron la sospecha de la Triple Entente, que criticó a Constantino I por su neutralidad en el conflicto.

Después de imponer un bloqueo a Grecia y apoyar al gobierno rebelde de Eleftherios Venizelos, causando el Cisma nacional, Francia y sus aliados depusieron a Constantino en junio de 1917. Sofía y su familia se exiliaron en Suiza, mientras que el segundo hijo de la pareja reemplazó a su padre en el trono bajo el nombre de Alejandro I. Al mismo tiempo, Grecia entró en guerra junto a la Triple Entente, lo que le permitió crecer considerablemente. 

Después del estallido de la guerra greco-turca en 1919 y la prematura muerte de Alejandro I al año siguiente, los venizelistas abandonaron el poder, permitiendo el regreso de la familia real a Atenas. La derrota del ejército griego contra las tropas turcas de Mustafa Kemal Atatürk, sin embargo, obligó a Constantino a abdicar a favor de su hijo mayor, el rey Jorge II, en 1922. Sofía y su familia se vieron obligados a un nuevo exilio y se establecieron en Italia, donde Constantino murió un año después (1923). Con la proclamación de la República en Atenas (1924), Sofía pasó sus últimos años junto a su familia y murió de cáncer en Alemania en 1932.

Biografía 
Fue educada directamente por su madre, quien le inculcó ciertos sentimientos anglófilos.

El 27 de octubre de 1889 se casó con el príncipe Constantino de Grecia, futuro Constantino I. La boda se celebró en Atenas, aunque el compromiso había pasado por dificultades en la corte de Berlín, especialmente porque era mal visto que una princesa luterana se casase con un ortodoxo.

Los príncipes tuvieron seis hijos:
 Jorge (1890-1947), rey de los helenos como Jorge II. Casado con Isabel de Rumania; sin descendencia.
 Alejandro (1893-1920), rey de los helenos como Alejandro I. Casado con Aspasia Manos; con descendencia.
 Elena (1896-1982), reina de Rumanía por su matrimonio con Carlos II de Rumania; con descendencia.
 Pablo (1901-1964), rey de los helenos como Pablo I. Casado con Federica de Hannover; con descendencia.
 Irene (1904-1974), brevemente reina de Croacia por su matrimonio con Tomislav II de Croacia; con descendencia.
 Catalina (1913-2007), Lady Brandram por su matrimonio con Richard Brandram; con descendencia.

Se la consideró como influyente en su esposo el rey, sobre todo en los sentimientos pro-alemanes que Constantino mostró durante la Primera Guerra Mundial.

El 11 de julio de 1917 tuvo que abandonar el país junto con su marido hacia Suiza, tras complicaciones políticas. En 1920 regresaron a Grecia con motivo de los funerales de su hijo, Alejandro, y ese mismo año el rey Constantino retomó el poder, para abdicar tan solo dos años después, en 1922, y enseguida partir nuevamente al exilio, esta vez a Italia.

Sofía enviudó en 1923. Falleció de cáncer en la ciudad alemana de Fráncfort del Meno, en 1932.

Conversión al cristianismo ortodoxo 
Después del nacimiento de su primer hijo, Sofía decidió abrazar la fe de sus súbditos, y convertirse a la ortodoxia. Habiendo solicitado y obtenido la bendición de su madre y de su abuela, la princesa heredera informó a sus suegros de su intención, y pidió a la reina Olga instrucción sobre la ortodoxia. La familia real griega quedó encantada con la noticia, porque la conversión sería popular entre los griegos, pero Sofía temía la reacción de su hermano, el emperador Guillermo II, que era la cabeza de la Unión de Iglesias Evangélicas de Prusia.

Como era de esperar, la noticia disgustó grandemente al emperador y a su esposa, Augusta Victoria, pero Sofía se convirtió oficialmente el 2 de mayo de 1891.

Títulos, tratamientos y condecoraciones

Títulos y tratamientos 
 14 de junio de 1870-27 de octubre de 1889: Su Alteza Real la princesa Sofía de Prusia.
 27 de octubre de 1889-18 de marzo de 1913: Su Alteza Real la princesa heredera de Grecia, duquesa de Esparta y princesa de Dinamarca.
 18 de marzo de 1913-27 de septiembre de 1922: Su Majestad la reina consorte de los helenos, princesa de Dinamarca.
 27 de septiembre de 1922-13 de enero de 1932: Su Majestad la reina Sofía de los helenos, princesa de Dinamarca

Condecoraciones 
  Dama de la Orden de Luisa ().
  Dama de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto.().

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Reinas consortes de Grecia con los Glücksburg
Reinas consortes del siglo XX
Fallecidos por cáncer en Alemania
Consortes reales de la casa de Hohenzollern
Damas de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Nobles de Grecia del siglo XIX
Nobles de Grecia del siglo XX
Griegas del siglo XIX
Griegas del siglo XX
Nacidos en Potsdam
Personas de la Provincia de Brandeburgo
Fallecidos en Fráncfort del Meno
Conversos desde el protestantismo al cristianismo ortodoxo
Enfermeras
Enfermeras de Grecia
Enfermeras de Alemania
Enfermeras del Reino Unido
Enfermeras de Dinamarca